Дамир Крайлах (; , Вуковар, СР Хорватия, СФР Югославия) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Солт-Лейк».

Карьера

Клубная карьера 
Заниматься футболом Крайлах начал в возрасте шести лет в клубе «Опатия». В 2000 году по приглашению Бориса Путшича присоединился к академии клуба Первой лиги Хорватии «Риека». На взрослом уровне начал выступать в сезоне 2007/08, его профессиональный дебют состоялся 12 апреля 2008 года в матче против «Осиека». 11 апреля 2009 года в матче против «Вартекса» он забил свой первый гол в профессиональной карьере. 16 января 2012 года подписал новый двухлетний контракт с «Риекой».

27 мая 2013 года Крайлах перешёл в клуб Второй Бундеслиги «Унион Берлин», подписав трёхлетний контракт. По сведениям хорватских СМИ сумма трансфера составила около 200 тыс. евро. Свой дебют в Германии, 21 июля 2013 года в матче стартового тура сезона 2013/14 против «Бохума», он отметил голом. С июля 2014 года по октябрь 2015 года был капитаном «Униона».

6 февраля 2018 года Крайлах перешёл в клуб MLS «Реал Солт-Лейк». В главной лиге США дебютировал 3 марта 2018 года в матче первого тура сезона против «Далласа», выйдя в стартовом составе. 21 апреля 2018 года в матче против «Колорадо Рэпидз» забил свой первый гол в MLS. 1 сентября 2018 года в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» оформил хет-трик, за что был назван игроком недели в MLS. 18 сентября 2020 года продлил контракт с «Реал Солт-Лейк» до конца сезона 2022 с опцией на сезон 2023.

Международная карьера 
Крайлах представлял Хорватию на уровне сборных до 19 лет и до 21 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»